Zachée Betche est né le  à Maroua dans le département du Diamaré (dont il est originaire), région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Il est philosophe, théologien, poète et pasteur dans l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, en Suisse, conférencier, essayiste et écrivain.

Enfance et études 
Après le baccalauréat au lycée classique et moderne de Maroua, il étudie à l'Université de Yaoundé et y obtient deux DEUG (psychologie et sociologie) ainsi qu'une licence en philosophie en 1992. À l'université nationale du Bénin, il défend son mémoire de maîtrise sur la problématique du Temps chez Henri Bergson.  

Betche enseigne la philosophie au lycée de Maroua Domayo en 1994-1995. Ensuite, il poursuit ses études à la Faculté de théologie protestante de Yaoundé. En même temps, il présente son projet de thèse de philosophie à l'Université de Yaoundé sur le thème « Ecologisme et Humanisme » sous la direction du philosophe Marcien Towa.

Zachée Betche enseigne par la suite la philosophie et la théologie systématique aux Instituts de Théologie de Ndikiniméki dans la région du Centre et de Ndoungué près de la ville de Nkongsamba au Cameroun.

Après un stage de recherche en 2000, il reçoit une bourse d'études suisse de la « Commission Nord-Sud de l'Université » en 2001 pour poursuivre ses études à l’Université de Lausanne : il y obtient un doctorat en philosophie sur Herbert Marcuse en novembre 2005 sous la direction du professeur Raphael Célis. Il est doctorant en théologie à l’Université de Lausanne. Il faisait partie de la première volée du cercle philosophique dit « Groupe de la Riponne » de Lausanne, pendant ses années d'études et de recherches au bord du Lac Léman. Le premier collectif du groupe s'intitule Europes intempestives  (Paris, Vandieren, 2006). Zachée Betche y contribue avec un article référence sur la notion d'ethnophilosophie.

Ses centres d’intérêt sont la philosophie, la théologie, la psychologie, la sociologie et les sciences politiques.

Ses maîtres sont : Jean-Marc Ela, Eboussi Boulaga, Ecole de Francfort, Paul Tillich, Pierre Gisel.

Activités 

Zachée Betche est un conférencier habitué des universités et des associations en Suisse, en Allemagne, au Maroc et en France.
Il publie des essais et de nombreux articles variés. Ces derniers sont inhérents aux problématiques contemporaines. Des textes au sens d’analyse aigu sont à son actif : le terrorisme, notamment l’hydre islamiste Boko Haram, l'écologie et l'humanisme, la problématique raciale, la géopolitique dans un monde en pleine mutation, la Covid-19 et ses implications, etc. Soucieux du dialogue entre religions, il est l'auteur de la préface d'un collectif intitulé : Dialogue interreligieux, médiation et laïcité au Cameroun. Perspectives actuelles et logiques multirationnelles, aux éditions Monange, 2020. 

Il travaille comme pasteur dans le canton de Neuchâtel

Publications 
2008 Giuseppe Maggi. Regard sur l’œuvre humaniste et missionnaire d’un médecin de brousse, Editions de l’Harmattan, Paris, 2008.
 2009 Nature et historicité. Essai sur Herbert Marcuse, Ed. Le Manuscrit, Paris, 2009.
 2012 L’invention de l’homme noir. Une critique de la modernité, Editions de l’Harmattan, Paris, 2012.
 2016 Le phénomène Boko Haram: Au-delà du radicalisme, Editions de l’Harmattan, Paris, 2016.
 2020 Geste migratoire. Réflexions en temps de crise, Les éditions du Net, Saint-Ouen, 2020.
 2022 Combinaisons intempestives. Prières et textes poétiques chrétiens,Les éditions du Net, Saint-Ouen, 2022.

Articles connexes 
 Philosophie africaine

Liens externes 
 
 
 https://upaf-suisse.ch/images/UPAF/Rapports_Activites/Rapport_activ-2016.pdf

Notes et références 

Philosophe camerounais
Théologien chrétien
Écrivain camerounais
Naissance en septembre 1970